Dabeiba kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Dabeiba (ort), Antioquia, 
 Dabeiba (kommun), Antioquia,